Ранчо Лома Бонита има више значења:

 Ранчо Лома Бонита (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Лома Бонита (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Лома Бонита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Лома Бонита (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Лома Бонита (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику